Naturalité, en environnement : caractère sauvage d'un paysage ou d'un milieu naturel.
 Naturalité, en ancien droit : état d'une personne née dans le pays dans lequel elle habite.
 Naturalité, en mathématiques : qualifie les transformations qui respectent la structure interne des catégories.

Homonymie